Никола́й Ежо́в:
 Ежов, Николай Дмитриевич (1904—1954) — военный деятель, генерал-майор авиации.
 Ежов, Николай Герасимович (1922—1945) — сержант, Герой Советского Союза.
 Ежов, Николай Иванович (1895—1940) — советский партийный и государственный деятель, генеральный комиссар госбезопасности.
 Ежов, Николай Константинович (1916—1940) — командир танка, Герой Советского Союза.
 Ежов, Николай Михайлович (1862—1941) — литератор, фельетонист, журналист, печатавшийся под псевдонимами Ежини, Хитрини.